

Sigle 
 Le sigle GWA peut signifier :
 , la première alliance mondiale de fournisseurs de services informatiques.
 Le sigle GWAS peut signifier :
  (étude d'association pangénomique).

Sciences humaines et sociales 
 Les Gwas, ou M'Batto, sont une ethnie minoritaire de la Côte d'Ivoire ;
 Le gwa est la langue parlée par les Gwas.

Culture et société 
 Un gwa est un siège des Ashantis du Ghana.